Sant Celoni kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Celoni (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Celoni (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar